Omophron brettinghamae  — вид жуков-жужелиц из семейства Carabidae. Палеарктика: Непал. Ориентальный регион: Мьянма, Бангладеш, Вьетнам. Длина тела 3,5—4 мм, ширина 2,4—2,6 мм. Тёмно-зелёные, металлически блестящие, стерниты буроватые; клипеус и середина лба темно-красные
.

Примечания

Ссылки 
 Omophron (Omophron) brettinghamae Pascoe, 1860 
 Omophron brettinghamae Pascoe, 1860 

Омофроны
Животные, описанные в 1860 году
Насекомые Азии